Мария Кузьминична Щербак (22 октября 1925 года — 10 сентября 1996 года) — пулемётчица, командир взвода автоматчиков, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом.

Биография 
Мария Щербак родилась 22 октября 1925 года в селе Хухра Сумской области Украинской ССР в семье лесника. В 1939 году вместе с семьёй была в Польше, а затем семья переехала в Куликовский лесхоз Молотовского района (ныне Усманский район) Воронежской области. В 1941 году работала в госпитале, ухаживала за ранеными. В начале войны на фронте погибло два старших брата Марии. В июне 1942 года, приписав себе два года, ушла в армию, была направлена в запасной полк для получения специальности. Окончила курсы пулемётчика.

Рядовой Мария Щербак была направлена в 664-й стрелковый полк 148-й стрелковой дивизии 13-й армии, но опасаясь что к ней будут относится предвзято, подстриглась под «канадку» и выдала себя за убитого старшего брата Володю. В течение нескольких месяцев никто не знал правды о ней. В одном из боёв она была ранена и потеряла сознание, чтобы освободить дыхание санитар разорвал гимнастёрку, так выяснилась правда. После госпиталя она вернулась в полк, но прозвище «Володька» осталось за ней. С декабря 1942 по июль 1943 была командиром пулемётного отделения 654-го стрелкового полка 148-й стрелковой дивизии. В апреле 1943 года она отразила атаку немцев, уничтожив около 40 бойцов врага. За этот подвиг Мария Щербак была награждена орденом Отечественной Войны I степени.

Во время Курской битвы в одном из боев, когда бойцы залегли под шквалом огня немецких автоматчиков, Мария Щербак своим личным примером, с гранатой в руке, подняла бойцов и повела их в атаку. Враг вынужден был прекратить наступление. В этом бою она прикрыла собой своего командира от разрыва мины, а сама была тяжело ранена. За этот подвиг она была награждена орденом Красного Знамени.

С ноября 1943 по февраль 1944 года была командиром пулемётной роты, а затем командир взвода автоматчиков в звании старшего лейтенанта.

В сентябре 1945 году демобилизовалась из армии и вернулась в Воронежскую область. Окончила Усманскую медицинскую школу в городе Усмань (ныне Липецкая область России) и была направлена на работу фельдшером в лесхоз при селе Добром Воронежской области (ныне Липецкая область). В течение 30 лет она трудилась заведующей фельдшерско-акушерским пунктом на лесном кордоне, где её знали и уважали все. 10 сентября 1996 года Мария Щербак скончалась.

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Отечественной войны II степени
 Медаль «За отвагу»
 Орден Красного Знамени
 Орден Красной Звезды
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941—1945 гг»

Примечание

Литература 
 А. Б. Баюканский. Её звали Володькой: страницы жизни Марии Кузьминичны Щербак. — М. : Политиздат, 1988. — 94 с. — (Герои советской Родины).